Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 2012/13.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2012-2013 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Qatar Foundation
Sportmerk: Nike

Transfers

Zomer

Winter

Statistieken

Primera División

Afbeeldingen

2013
Barcelona